Suceveni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Suceveni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Suceveni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui